La saison 2003 du Championnat de Brunei de football est la seconde édition du championnat national de première division à Brunei. Vingt-trois équipes sont engagées dans la compétition, qui est scindée en plusieurs phases de qualification. Cette saison sert également de transition, afin de déterminer les dix clubs participants à la compétition lors de la saison suivante.

C'est le Wijaya United qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le tenant du titre, DPMM FC et quatre sur Armed Forces FC. C'est le tout premier titre de champion de Brunei de l'histoire du club.

Les clubs participants 
Entrent lors de la phase de qualifications :

Entrent directement en phase de groupes :

Compétition

Tour préliminaire 

|}
|valign=center align=left width=40%|

|}

Match de barrage : 
Les deux clubs ayant terminé à la troisième place de leur groupe s'affrontent pour obtenir la dernière place au tour suivant.

|}

Phase de groupes 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Poule pour le titre 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Brunei de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Brunei de football
Brunei
2003 à Brunei